Àngel Rangel Zaragoza (1982, Sant Carles de la Ràpita), futbolista català 
 Carlos Rangel periodista i escriptor veneçolà 
 David Rangel Pastor (València, 1979), futbolista valencià que ocupa la posició de porter 
 Diego José Rangel Monge (Almendralejo, 1978), futbolista extremeny que ocupa plaça de defensa 
 Joan Rangel i Tarrés (Barcelona, 1950), polític i oficial de la marina mercant català